Zkratka BCB může označovat:

 České obchodní dráhy (německy Böhmische Commercialbahnen) - podnik existující v letech 1881 až 1909
 Business Centre Bohemia - výšková kancelářská budova v Plzni

Přesměrování ze zkratky